Die reichsten Russen sind nach Angaben des US-amerikanischen Magazins Forbes (Stand: März 2021, Russland hatte im Jahre 2017 96 Milliardäre):

Mit einem Vermögen von 46,1 Mrd. US-Dollar war Google-Mitbegründer Sergey Brin im Jahre 2017 die reichste in Russland geborene Person. Brin wird von Forbes allerdings als US-Amerikaner gezählt. Daneben wird regelmäßig über das Vermögen von Wladimir Putin spekuliert, es werden Beträge bis zu 70 Mrd. US-Dollar genannt. Typischerweise werden Staatsführer jedoch nicht in Listen wie dieser geführt.

Weblinks 
  auf der Website von RIA Novosti (englisch)

Einzelnachweise 

Russe
Wirtschaft (Russland)